Städtischer Friedhof bezeichnet:

 Berlin:
 Tempelhof-Schöneberg
 I. Städtischer Friedhof Eisackstraße
 II. Städtischer Friedhof Eythstraße
 III. Städtischer Friedhof Stubenrauchstraße
 Städtischer Friedhof Berlin-Zehlendorf
 Städtischer Friedhof Altglienicke
 Städtischer Friedhof Grunewald-Forst
 Städtischer Friedhof (Chemnitz)
 Städtischer Friedhof (Görlitz)
 Städtischer Friedhof Cebeci

Siehe auch
Stadtfriedhof